Новое Ильдеряково (, ) — село в Аксубаевском районе Республики Татарстан.

География 
К западу от села расположено село Старое Ильдеряково, через которое проходит единственная полностью асфальтированная автомобильная дорога к деревне.

История 
Основано в 1703 году. Основное население — чуваши (нижние чуваши — анатри), есть русские
. У чувашей Аксубаевского района сохранилась легенда о трех братьях: Акспае, Ильдереке и Ендрусе, основавших селения Аксубаево, Ильдеряково и Енорускино. В 1,5 км от села находится археологический памятник — Барскоенорускинское городище. До 1960-х годов в селе была каменная церковь, но она была разрушена.

Ссылки 

Населённые пункты Аксубаевского района